Reflections ()— это альбом Пола ван Дайка в стиле транс, выпущенный 27 октября 2003 года.

Альбом получил номинацию на Грэмми в категории Лучший электронный/танцевальный альбом.

Об альбоме 
Причиной создания альбома стало путешествие Пола ван Дайка в Индию. На самой пластинке преобладали меланхоличные композиции, навеянные поездкой.

Издания 
Альбом вышел в 2-х изданиях:
 Обычное.
 Специальное.

Специальное издание состояло из двух дисков.
Первый диск полностью дублировал содержание обычного издания.
Второй диск содержал ремиксы на композиции пластинки, выполненные как самим Полом Ван Дайком, так и другими исполнителями.

Список композиций

Примечания 

Альбомы 2003 года
Альбомы Mute Records
Альбомы Пола ван Дайка